Deux classes de navires de la Royal Navy portent le nom de classe Halcyon: 
 la classe Halcyon, 5 canonnières torpilleurs de la fin du XIX siècle, reconverties en dragueurs de mines pendant lors de la Première Guerre mondiale.
 la classe Halcyon, 21 dragueurs de mines ayant servi lors de la Seconde Guerre mondiale.